Ashland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ashland Township (Arkansas)
 Ashland Township (Illinois)
 Ashland Township (Indiana)
 Ashland Township (Kansas)
 Ashland Township (Michigan)
 Ashland Township (Minnesota)
 Ashland Township (Nebraska)
 Ashland Township (North Dakota)
 Ashland Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Ashland (Maine) (auch Ashland Township), Ort in Maine